Аполлоны — группа околоземных астероидов, чьи орбиты пересекают земную орбиту с внешней стороны (их расстояние от Солнца в перигелии меньше афелийного расстояния Земли, q < 1,017 a. e., но большая полуось уже больше земной, a > 1 a. e.). Таким образом, хотя их орбиты в целом уже находятся за пределами земной орбиты, они ещё продолжают пересекать её в области афелия Земли. Согласно сложившейся традиции, эта группа астероидов была названа в честь своего первого открытого представителя — астероида (1862) Аполлон, который был обнаружен в конце апреля 1932 года и назван в честь Аполлона, одного из важнейших древнегреческих богов, символизирующего Солнце. Интересно, что порядковый номер у данного астероида выше, чем у других аполлонов, что объясняется тем, что вскоре после открытия его потеряли и заново переоткрыли лишь в 1973 году.

Всего на данный момент (март 2013 года) известно о наличии 5229 астероидов данной группы, из них 731 присвоены порядковые номера, а шестьдесят три имеют собственные имена. Это намного больше, чем у родственных им астероидов из группы Атона, чьи орбиты пересекают орбиту Земли изнутри — их известно 758. Это самый многочисленный тип околоземных астероидов. Столь большое различие в количестве астероидов объясняется тем, что они большую часть времени находятся за орбитой Земли и их можно наблюдать в ночное время суток. Учитывая малые размеры этих тел (у наиболее крупного всего 8,48 км) обнаружить их ночью на фоне тёмного неба куда легче, чем астероиды группы Атиры или Атона, которые появляются над горизонтом лишь незадолго перед рассветом или сразу после захода Солнца и легко теряются в его лучах на фоне ещё светлого неба.

Большинство аполлонов располагаются между орбитами Венеры и Юпитера, но есть и исключения: астероид  подходит к Солнцу в пять раз ближе Меркурия, до расстояния в 0,071 а. е., в то время как другой астероид, , наоборот, удаляется от него за орбиту Нептуна, до расстояния в 35,2 а. е. Таким образом, в данную категорию попадают астероиды с довольно широким разбросом орбитальных параметров, главное чтобы перигелий был внутри земной орбиты, а большая полуось была не менее 1 а. е.

Астероиды этой группы регулярно пересекают орбиту Земли, поэтому являются потенциально опасными (). Но при этом важно понимать, что далеко не все астероиды группы Аполлона обязательно пересекают орбиту Земли: в большинстве случаев пересечение имеет место лишь в проекции на плоскость эклиптики, а в пространстве орбиты лишь скрещиваются. Наклон орбит у аполлонов  колеблется от 0 до рекордных 154,5 °, а среди нумерованных астероидов наибольший наклон 68 ° имеет астероид (5496) 1973 NA.

Но в группе Аполлона, также есть немало астероидов, которые действительно пересекают земную орбиту и имеют ненулевую вероятность столкновения с Землёй. Ярким примером является астероид (1566) Икар, который после сближения с Меркурием так изменил свою орбиту, что в конце 1960-х учёные всерьёз предсказывали его падение в Индийский океан, но который в итоге пролетел рядом с Землёй на расстоянии в 6,36 млн км.

В 1998 году, совместными усилиями ВВС США, НАСА и Массачусетского технологического института была создана программа LINEAR, целью которой стал поиск околоземных астероидов, большую часть которых представляют аполлоны. В 2010 году рядом с Землёй, на расстоянии 122 тыс. км (треть расстояния до Луны), пролетал аполлон , открытый в ходе программы LINEAR, имеющий период обращения по орбите почти равный одному году и подозревавшийся в том, что это искусственный объект.

См. также 
 Атиры
 Атоны
 Амуры

Примечания

Ссылки 
 release 1982 0990 NASA 

Астероиды, сближающиеся с Землёй